Oja kan syfta på följande platser:

Marshallöarna 

 Ailinglaplap Atoll (atoll i Marshallöarna), Ailinglapalap,

Spanien 

 Río Glera, vattendrag, La Rioja, Provincia de La Rioja, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar